Le gare di judo della categoria fino a 63 kg femminile ai XVI Giochi paralimpici estivi si sono svolte il 28 agosto 2021 presso il Nippon Budokan.

La vincitrice è stata Khanim Huseynova.

Risultati

Ripescaggi per medaglie di bronzo

Collegamenti esterni 
 

F 4